Łukasz Kubot e Marcelo Melo erano i detentori del titolo e lo hanno difeso con successo sconfiggendo in finale Alexander e Miša Zverev con il punteggio di 7–6(7–1), 6–4.

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (campioni)
  Nikola Mektić /  Alexander Peya (semifinale)

 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
 Ivan Dodig /  Rajeev Ram (semifinale)

Qualificati 
  Jonathan Erlich /  Nicholas Monroe (primo turno)

Wildcard 

  Philipp Kohlschreiber /  Philipp Petzschner (primo turno)

 Tim Pütz /  Jan-Lennard Struff (quarti di finale)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Divij Sharan /  Artem Sitak (primo turno)

 Jonathan Erlich /  Nicholas Monroe (qualificati)

Qualificati 
  Jonathan Erlich /  Nicholas Monroe

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Gerry Weber Open 2018